QBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bella Coola, Bella Coola (BC), Canada